Goldston (Caroline du Nord), ville des États-Unis.

Daniel Goldston (né en 1954), mathématicien américain ;
Lori Goldston, violoncelliste américaine.